Kath steht für:

 Kath (Stadt), alte Hauptstadt Choresmiens am Ostufer des Amudarjas
 Kath, auch Qat, pflanzliche Droge, siehe Kathstrauch
 kath., Abkürzung für „katholisch“, siehe Katholizismus

Kath ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Kath (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Hans-Hermann Kath (20. Jh.–1990), deutscher Politiker
 Janet Kath (* 1964), österreichische Unternehmerin
 Joachim Kath (* 1941), deutscher Sachbuchautor, Schriftsteller, Journalist und Vortragsredner
 Katherine Kath (1920–2012), französische Theater- und Filmschauspielerin
 Ludwig Kath (1886–1952), deutscher Maler und Graphiker
 Lydia Kath (Ehename Lydia Knop, auch Lydia Knop-Kath; 1906–1978), deutsche Schriftstellerin
 Robert Kath (* 1985), deutscher Automobilrennfahrer
 Siegfried Kath (1936–2008), deutscher Unternehmer und Kunsthändler
 Terry Kath (1946–1978), US-amerikanischer Musiker